Antonio Viesti – generale italiano, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
 Jukolan viesti – gara annuale d'orientamento a staffetta
 LP Viesti Salo – società pallavolistica femminile finlandese